I liga polska 2018/2019 – 71. edycja ogólnokrajowych rozgrywek drugiego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Ich sponsorem tytularnym były zakłady bukmacherskie Fortuna, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa Fortuna I liga. Zmagania rozpoczęły się 20 lipca 2018, a zakończyły się 18 maja 2019. Ich organizatorem był Polski Związek Piłki Nożnej. Rywalizacja toczyła się systemem kołowym, a wzięło w niej udział 18 drużyn. Łącznie rozegrano 306 spotkań, w których strzelono 765 bramek (średnia 2,5 gola na mecz). Tytuł mistrzowski wywalczył .

Pierwszą bramkę strzelił w 13. minucie meczu  –  zawodnik gości Martin Dobrotka (spotkanie zakończyło się wynikiem 0:2).

Awans do Ekstraklasy wywalczyły:  oraz . Do II ligi spadły natomiast: ,  i .

Drużyny

Rozgrywki 
W sezonie 2018/2019 drużyny rozegrały 34 kolejki ligowe po 9 meczów (razem 306 spotkań) w dwóch rundach – jesiennej i wiosennej.

Dwa czołowe miejsca w końcowej tabeli premiowano awansem do Ekstraklasy. Trzy ostatnie zespoły spadły do II ligi. Zniesione zostały baraże o miejsce w I lidze, rozgrywane w poprzednich czterech sezonach.

Tabela

Lider kolejka po kolejce

Miejsca po danych kolejkach 
Uwaga: zestawienie nie uwzględnia meczów przełożonych na późniejsze terminy. Podkreśleniem wyróżniono miejsce zajmowane przez drużynę, która rozegrała mniej meczów niż przeciwnicy. Grubsza linia pionowa oznacza granicę między rundą jesienną i wiosenną.

Wyniki

Mecz po meczu – zwycięstwa, remisy, porażki 
Uwaga: zastosowano kolejność chronologiczną (np. jeśli dana drużyna rozegrała mecz 2. kolejki jako swój piąty w kolejności, jego rezultat podano w kolumnie oznaczonej numerem „5”).

Czołowi strzelcy 
Źródło: 90minut.pl.

Trenerzy 
Źródło: 90minut.pl

Zmiany trenerów

Stadiony 
Dane o pojemności stadionów za Stadiony.net.

Uwagi

Przypisy 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2018 w polskim sporcie
2019 w polskim sporcie